Le terme ligne 17 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 17 du métro de Pékin
 Ligne 17 du métro de Paris
 Ligne 17 du métro de São Paulo
 Ligne 17 du métro de Shanghai
 Ligne 17 du métro de Stockholm

Tramway 
 Ligne 17 du tramway d'Anvers
 Ligne 17 du tramway de Bâle
 Ligne 17 du tramway de Bruxelles
 Ligne 17 du tramway de Budapest
 Ligne 17 du tramway de Genève
 Ligne 17 du tramway d'Istanbul
 Ligne 17 du tramway de Mons
 Ligne 17 du tramway de Prague

Voir aussi 
 
 17 (nombre)

17